

Geografia 
 Ion Luca Caragiale – comune nel distretto di Dâmbovița in Romania che ha preso il nome del noto drammaturgo e scrittore

Persone 
 Costache Caragiale – attore, drammaturgo e docente di arte drammatica rumeno
 Ion Luca Caragiale – drammaturgo e scrittore rumeno
 Luca Caragiale – scrittore e traduttore rumeno
 Mateiu Caragiale – scrittore e poeta rumeno

Altro 
 Università nazionale d'arte teatrale e cinematografica Ion Luca Caragiale – università pubblica con sede a Bucarest